Geir André Herrem, född 28 januari 1988, är en norsk före detta fotbollsspelare.

Klubbkarriär 
Herrem spelade 6 månader i FC Flora Tallinn 2011. Den 3 augusti gjorde han ett hat-trick i en tidig omgång av Estniska Cupen mot FC Lelle.  
I Kalmar blev det endast 1 mål på 21 allsvenska matcher. Men i Sverige är Herrem ihågkommen för sina viktiga mål i det allsvenska kvalet både 2019 och 2020 som hjälpte KFF kvar i allsvenskan två gånger.

Meriter 

 Meistriliiga : 2011

Externa länkar 
 

Norska fotbollsspelare
Spelare i Bryne FK
Spelare i Ålgård FK
Spelare i SV Babelsberg 03
Spelare i FC Flora Tallinn
Spelare i FK Vidar
Spelare i Åsane Fotball
Spelare i FK Bodø/Glimt
Spelare i Kalmar FF
Spelare i Tippeligaen
Spelare i Adeccoligaen
Spelare i 3. Liga
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Födda 1988
Levande personer
Män
Personer från Bryne
Norska idrottare under 2000-talet
Spelare i Meistriliiga